Тустиља има више значења:

 Општина Тустиља (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тустиља (Тустиља, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику